Рьоблинг е името на двама американски инженери, баща и син:
 Джон Огъстъс Рьоблинг (1806-1869)
 Уошингтън Огъстъс Рьоблинг (1837-1926)